Лас Лумбрес има више значења:

 Лас Лумбрес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Лумбрес (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику